Gustaf Tamm heter flera kända svenskar av ätten Tamm:

 Claës Gustaf Adolf Tamm (1838–1925)
 Pehr Gustaf Tamm (1842–1921)
 Gustaf Gösta Tamm (1866–1931)
 Gustaf Tamm (politiker) (1876–1962)